Erlabrunn (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Erlabrunn (Saksen), een plaats in de gemeente Breitenbrunn in de Duitse deelstaat Saksen